Rennberg ist der Name von Ortschaften
 Rennberg, deutscher Name von Rendbjerg, Region Syddanmark, Dänemark
 Rennberg, deutscher Name von Ronino, Woiwodschaft Westpommern, Polen

Rennberg ist der Name von Bergen und Erhebungen:
 Rennberg (Bad Herrenalb) (), Ausläufer des Mauzenbergs bei Bad Herrenalb im Schwarzwald, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Rennberg (Grub am Forst) (ca. ), bei Grub am Forst, Landkreis Coburg, Bayern
 Rennberg (Haard) (ca. ), in der Haard bei Flaesheim, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen

Rennberg steht auch für:
 Tunnel Rennberg, Tunnel der Schnellfahrstrecke Nürnberg–Erfurt (beides in Bau) im Rennberg bei Grub am Forst, Landkreis Coburg, Bayern

Siehe auch:
 Renberg
 Renneberg
 Rennenberg